Manuel Seminario puede hacer referencia a:
Manuel Seminario Saenz de Tejada, dirigente deportivo ecuatoriano del siglo XX.
Manuel Seminario y Váscones, político peruano del siglo XIX.